Verde della Scala (XIII secolo), figlia di Mastino I della Scala, signore di Verona
Verde della Scala (?-1340), figlia di Alboino della Scala, signore di Verona
Verde della Scala (?-1394), figlia di Mastino II della Scala, signore di Verona